Tschebull ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tschebull (1849–1930), Kärntner Dialektdichter und Notar in Villach
 Jens Tschebull (1930–2023), österreichischer Journalist